Șerban este un nume românesc, vechi și nobiliar. S-ar părea că numele Șerban a fost atestat prima dată în Țara Făgărașului, unde românii au trăit împreună cu triburi cumane și pecenege. Ulterior, locuitorii cu numele Șerban s-au lăsat în Oltenia. Din această familie nobiliară au făcut parte voievozii Radu Șerban și Constantin Șerban Basarab. După cum se observă, familia Șerban este înrudită cu marile familii întemeietoare de neam și de țară Basarabii și Craioveștii. Mai târziu, după înăbușirea revoluției lui Tudor Vladimirescu, urmașii familiei la care se face referire au ajuns până în actualele județe Teleorman, Giurgiu și în municipiul București.

Nume de familie 
 Alex. Leo Șerban (1959-2011), critic de film român, eseist, prozator, traducător și artist vizual
 Alexandru Șerban (1922-2002), primar român
 Alina Șerban (n. 1987), actriță română
 Anamaria Șerban (n. 1979), sculptor român
 Andrei Șerban (n. 1943), regizor de teatru și de operă român-american
 Bebe Șerban (1939-1990), lăutar și acordeonist virtuoz român
 Carmen Șerban (n. 1971), cântăreață română
 Ciprian-Constantin Șerban (n. 1985), deputat român
 Constantin Șerban (?–1682), domn al Țării Românești și al Moldovei
 Corneliu Șerban (n. 1937), poet român, publicist și redactor
 Carmen Șerban (n. 1971), cântăreață română
 Darius Șerban (n. 2002), sănier român 
 Dennis Șerban (n. 1976), fotbalist și antrenor român
 Dumitru Șerban (n. 1955), deputat român
 Dumitru Șerban (sculptor) (n. 1948), sculptor român
 Eugenia Șerban (n. 1969), actriță română
 Felicia Șerban (1938-2009), lingvistă română
 Florin Șerban (n. 1975), regizor român
 George Șerban (1954-1998), ziarist, scriitor și om politic român
 Gianina Șerban (n. 1983), deputat român
 Ion Șerban (1915-1986), cobzar virtuoz din România
 Ionuț Șerban (n. 1995), fotbalist român
 Iulian Șerban (1985-2021), paracanoist român
 Mihai Șerban (1887-1947), politic român, agronom și profesor universitar
 Mihail Șerban (biochimist) (1930-2004), biochimist român
 Mihail Șerban (scriitor) (1911-1994), prozator român
 Nicolae Șerban (1865-1932), deputat în Marea Adunare Națională
 Radu Șerban (?–1620), domnul Țării Românești 
 Radu Șerban (compozitor) (1927-1984), compozitor român
 Radu Petru Șerban (n. 1951), diplomat român
 Robert Șerban (n. 1970), scriitor român
 Rodica Șerban (n. 1983), canotoare română
 Roza Șerban (1881-secolul XX), deputat în Marea Adunare Națională 
 Vali Șerban (n. 1953), cantautor român
 Viorel-Aurel Șerban (n. 1954), inginer român, rector al Universității Politehnica Timișoara
 Zizi Șerban (1922-1984), actriță română

Prenume

Vezi și 
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerbu (nume de familie)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

 Listă de nume românești - litera Ș

Nume de familie românești
Nume de familie
Nume de familie ocupaționale